Alfred Effiong – calciatore nigeriano naturalizzato maltese, attaccante
 Daniel Effiong – velocista nigeriano
 Moses Effiong – ex calciatore nigeriano
 Philip Effiong – presidente nigeriano del Biafra